Westerholt kan syfta på:

 Westerholt (Herten) – en stadsdel i Herten, tidigare stad
 Westerholt, Niedersachsen – en kommun i Niedersachsen